«Любимая учительница» — восьмисерийный фильм о запретной любви между учеником и учительницей и роковом стечении обстоятельств, которое перевернёт жизни обоих. Сценарий к многосерийному фильму «Любимая учительница» написали Мария Бек и Елена Бойко («Дом с лилиями», «Красная королева»).

Показ сериала начался в сентябре 2016 года на телеканале «Первый канал».

Сюжет 
Молодая учительница Ульяна Сергеевна с первого взгляда покоряет ученика 11 класса Игната. Он ни секунды не сомневается, это — любовь всей его жизни. 

Проходит год. Выпускной, который становится для школьников шагом в новую жизнь, переворачивает судьбу Игната. После драки погибает его лучший друг, а преступление вешают на него. Более того, виновницей побоища называют Ульяну Сергеевну. Игнат отправляется в тюрьму, и единственное, что помогает ему в заключении, — надежда на ответное чувство со стороны своей бывшей учительницы.

В ролях 
 Алина Сергеева —  Ульяна Сергеевна Симакова, учительница
 Олег Гаас — Игнат Калинин, ученик 11 класса/заключённый/боксёр
 Ольга Радчук — Римма Васильевна Симмакова, мама Ульяны
 Елена Узлюк — Дарья Ивановна Калинина, мама Игната
 Матвей Зубалевич — Константин Смирнов, одноклассник Игната, убит Филипповым
 Владимир Коваль — Виталий, зубной техник
 Алексей Нагрудный — Максим Суворин
 Роман Мацюта — Сева Качин; зэк
 Анна Адамович — Марина Смирнова; одноклассница Игната, сестра Кости
 Ирина Мак — Зинаида Ивановна Смирнова, мать Марины и Кости
 Борис Георгиевский — Степан Егорович Смирнов, отец Марины и Кости
 Любовь Солодова — Мария Климова, директор школы
 Анастасия Шульга — Иванцова
 Олег Масленников — Филиппов, майор полиции
 Валерия Гуляева — Вера Ямчукова, лейтенант/старший лейтенант полиции

Примечания

Ссылки 
 «Любимая учительница»: почему нельзя пропустить сериал

Фильмы Леонида Белозоровича